Sprüngli ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sprüngli (1721–1801), Schweizer Ornithologe
 Johann Jakob Sprüngli (1801–1889), Schweizer Pfarrer und Liederkomponist
 Niklaus Sprüngli (1725–1802), Schweizer Architekt
 Theodora Anna Sprüngli (1880–1953), deutsche Autorin, Journalistin und Frauenrechtlerin, siehe Anna Rüling

Zur Familie Sprüngli Schweizer Schokoladenhersteller gehören
 David Sprüngli (1776–1862), Schweizer Chocolatier
 Rudolf Sprüngli (1816–1897), Schweizer Chocolatier
 Rudolf Sprüngli Junior (1847–1926), Schweizer Chocolatier und Unternehmer
 Richard Sprüngli (1916–2013), Schweizer Unternehmer
 Rudolph R. Sprüngli (1920–2008), Schweizer Unternehmer

Sprüngli ist der Name folgender Unternehmen:
 Lindt & Sprüngli, Schweizer Schokoladenhersteller
 Confiserie Sprüngli, Konditorei in Zürich